Джо́зеф (Джо) Ри (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Под его тренерским руководством сборная Канады по кёрлингу на колясках выиграла золотые медали на зимних Паралимпийских играх 2006, зимних Паралимпийских играх 2010 и зимних Паралимпийских играх 2014, а также на нескольких чемпионатах мира.

Начал заниматься кёрлингом в 14 лет и играл на уровне провинции и страны около 20 лет, после чего в конце 1980-х перешёл на тренерскую работу.

За достижения в тренерской работе шесть раз получил высшую тренерскую награду в Канаде — Petro-Canada Coaching Excellence Award.

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Паралимпийского комитета Канады
 Публикации на сайте Curling Canada с тегом «Joe Rea»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады
Участники зимних Паралимпийских игр 2006 года
Участники зимних Паралимпийских игр 2010 года
Участники зимних Паралимпийских игр 2014 года